Кудат () может означать:
 Кудат — город в малайском штате Сабах;
 Кудат — область в малайском штате Сабах.